Tsuchiyama – centro abitato del Giappone, dal 2004 inglobato nella città di Kōka 
 8044 Tsuchiyama – asteroide della fascia principale
 Stazione di Tsuchiyama – stazione ferroviaria del Giappone